Oliver Meng (født 19. juni 1999) er en dansk professionel bokser.

Han bokser for den danske stald Danish Fight Night, efter at have skrevet kontrakt med Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.

Han har været regerende WBC Youth mester i Letmellemvægt siden 21. april 2022.

Han har også tidligere vundet IBF Youth titlen i Letmellemvægt

Amatørresultater 
Nr. 2 U/17 Danmarksmesterskaberne  (-64 kg) Hvidovre, Danmark 2014
Nr. 3 U/17 Europamesterskaber  (-63 kg) Lviv , Ukraine 2015
Nr. 33 U/17 Verdensmesterskaberne   (-63 kg) Skt. Petersborg, Rusland 2015
Nr. 1 U/19 Sjællands mesterskaber  (-64 kg) Toreby, Danmark 2016
Nr. 1 U/19 Nordiske mesterskaber  (-64 kg) Gøteborg, Sverige 2016
Nr. 33 U/19 Verdensmesterskaberne   (-64 kg) Skt. Petersborg, Rusland 2016
Nr. 1 U/19 Sjællands mesterskaber  (-64 kg) Ringsted, Danmark 2017
Nr. 1 U/19 Nordiske mesterskaber  (-64 kg) Gilleleje, Danmark 2017

Professionelle kampe

Referencer 

Personer fra Gedser 
Boksere fra Danmark